Meli hat folgende Bedeutungen:
 Meli (Fluss), Fluss in Sierra Leone
 Methyllithium (Abk. MeLi), eine chemische Verbindung 

Meli ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Meli (1897–1969), italienisch-amerikanischer Mobster
 Anton Meli (1903–1985), Schweizer Statistiker
 Catherine Meli, Geburtsname von Catherine Dimech (* 1965), maltesische Badmintonspielerin
 Elisha Tarus Meli (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Emmy Meli (* 2000), US-amerikanische Sängerin
 Filippo Meli (* 1977), italienischer Fußballschiedsrichter
 Francesco Meli (* 1980), italienischer Belcanto-Tenor

 Giovanni Meli (1740–1815), italienischer Arzt, Naturwissenschaftler und Dichter
 Karl Meli (1938–2012), Schweizer Schwinger
 Mangi Meli (1866–1900), Anführer des Volkes der Chagga
 Silvano Meli (* 1960), Schweizer Skirennläufer

MELI steht für:
 Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, litauischer Enzyklopädien-Verlag, siehe Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Siehe auch:
 Mely
 Melli

Abkürzung